Anomia är ett släkte av musslor. Anomia ingår i familjen sadelostron.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sadelostron